Джеймс () — река в Виргинии, США. Названа британскими колонистами рекой Джеймса в честь короля Англии и Шотландии, имя которого в русской традиции передается именем Яков.

Длина — 560 км, площадь водосборного бассейна — 57 020 км². Река образуется слиянием рек Каупасчер и Джексон в горах Аллеганы недалеко от границы с Западной Виргинией, после чего протекает в восточном и юго-восточном направлении, впадая в Чесапикский залив Атлантического океана. 

Река судоходна от устья до Ричмонда (240 км).

Притоки 

 Аппоматтокс
 
 
 
 Нансемонд

Примечания 

Реки, впадающие в Чесапикский залив
Реки Виргинии